Arany Sándor (1899–1984) vegyészmérnök, agrokémikus, egyetemi tanár, vegyész, talajkutató
 Arany Sándor (1939–2012) vegyészmérnök, gyógyszerkutató